Live at the Isle of Wight Festival 1970, est un album du groupe de rock anglais The Who, enregistré le , édité par Sony en 1996 ;
 Live at the Isle of Wight Festival 1970, est un album du groupe Emerson, Lake and Palmer, enregistré lors du Festival de l'île de Wight en 1970 et sorti en 1997.